Хорхе Камачо (; 1934,  — 2011, ) — кубинский и французский живописец и график, близкий к сюрреализму.

Биография 
Самоучка, в 1951 году он бросил учебу на юридическом факультете и обратился к живописи. В 1953 год прожил в Мексике. Первая персональная выставка состоялась в Гаване в 1955. У него также была выставка в Гаване и в 1958 году. В 1959 переехал в Париж, в 1961 году познакомился с А. Бретоном, вошёл в круг сюрреалистов. В 1967 году ненадолго вернулся на Кубу, познакомился с Рейнальдо Аренасом. По возвращении во Францию увлёкся алхимической символикой, что нашло выражение в его творчестве.

Творчество 
Сюрреалистическая живопись и графика Хорхе Камачо, на которую, по его собственным словам, оказали влияние Р. Тамайо, Ж. Миро, И. Танги, Ф. Бэкон, В. Лам, активно использует символику латиноамериканских архаических ритуалов.

Литература 
 Breton A. Camacho. Paris: Galerie Mathias Fels & Chie, 1964
 Bounoure V. Jorge Camacho. Paris: Galerie de Seine, 1973
 Mansour J. Camacho: la philosophie dans le paysage. Paris: Galerie Albert Loeb, 1984
 Jorge Camacho, Les détours de soi: Oeuvres 1964—1996. Maubeuge: Idem + Arts, 1998
 Jorge Camacho: le miroir aux mirages. Paris: Somogy; Maison de l’Amérique latine, 2003

Примечания

Ссылки 
 Jorge Camacho Biography 
 Краткая автобиография 

Художники Кубы
Художники Франции
Сюрреалисты